Cercó (en llatí Cerco) va ser un nomen de família de la gens Lutàcia.

El principal personatge conegut va ser el cònsol Quint Lutaci Cercó (241 aC). Un ambaixador romà Gneu Lutaci Cercó era probablement descendent seu.

Referències 

Cognoms romans